Halle aux grains d'Aire-sur-l'Adour
 Halle aux grains d'Aix-en-Provence
 Halle aux grains d'Auch
 Halle aux grains d'Auvillar
 Halle aux grains de Blois
 Halle aux grains de Lectoure
 Halle aux grains de Nolay
 Halle aux grains de Sées
 Halle aux grains de Toulouse

Voir aussi